Nash [neš] může znamenat:

příjmení
 Clarence Nash (1904–1985) – americký dabér (Kačer Donald)
 Graham Nash (* 1942) – britský zpěvák, kytarista a skladatel
 Crosby, Stills, Nash and Young a Crosby & Nash – hudební skupiny s Grahamem Nashem
 John Nash (architekt) (1752–1835) – anglický architekt
 John Forbes Nash (1928–2015) – americký matematik
 Nashova rovnováha v teorii her
 John Nash (malíř) (1893–1977) - britský malíř krajin a zátiší
 Johnny Nash (1940–2020) – americký zpěvák
 Kate Nash (* 1987) – britská kytaristka a zpěvačka
 Kateřina Nash (* 1977) – česká cyklistka a lyžařka
 Kevin Nash (* 1959) – americký herec
 Lewis Nash (* 1958) – americký jazzový bubeník
 Mary Nash (1884–1976) – americká herečka
 Nathaniel Richard Nash (1913–2000) – americký dramatik, spisovatel a scenárista
 Paul Nash (malíř) (1889–1977) – britský surrealistický malíř, krajinář
 Rick Nash (* 1984) – kanadský lední hokejista
 Steve Nash (* 1974) – kanadský basketbalista

jiné významy
 Papyrus Nash – zlomek papyru, který objevil Walter Llewellyn Nash v Egyptě v roce 1903
 Nash (automobil) – značka automobilů vyráběných americkou firmou Nash v letech 1917–1957
 Nash County – okres státu Severní Karolína v USA

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení